

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Milejowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Milejowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew 
 Milejowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów